Krupa bezeichnet:

Gewässer:
 Krupa (Fluss) in Kroatien,  mit Kloster Krupa
 Krupa (Lahinja), Fluss in der Region Bela krajina im Südosten Sloweniens
Orte:
 Krupa (Kroatien), Ort in Kroatien
 Krupa (Bela krajina), Dorf in der Region Bela krajina im Südosten Sloweniens
 Bosanska Krupa, Stadt im Kanton Una-Sana, Bosnien und Herzegowina
 Krupa (Gornji Vakuf-Uskoplje), Dorf der Gemeinde Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosnien und Herzegowina
 Krupa na Vrbasu, Ort auf dem Gebiet der Stadt Banja Luka, Bosnien und Herzegowina
 Krupa (Ukraine), Dorf (ukrainisch Крупа) in der Westukraine

Personen:
 Alfred Freddy Krupa (* 1971), kroatischer zeitgenössischer Maler, Zeichner, Buchkünstler und Kunstlehrer
 Dawid Krupa (* 1980), polnischer Radrennfahrer
 Emil Krupa-Krupinski (1872–1924), deutscher Genre- und Bildnismaler und Graphiker
 Gene Krupa (1909–1973), US-amerikanischer Jazz- und Big-Band-Schlagzeuger
 Jeroen Krupa (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Joanna Krupa (* 1979), polnisches Model und Schauspielerin
 Klaus Krupa (* 1935), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Krystyna Krupa (* 1939), polnische Volleyballspielerin
 Łukasz Krupa (* 1981), polnischer Politiker
 Magdalena Krupa (* 1987), polnische Naturbahnrodlerin
 Marcin Krupa (* 1976), polnischer Politiker, Stadtpräsident von Katowice
 Matthias Krupa (* 1969), deutscher Journalist und Redakteur 
 Natalia Krupa (* 1997), polnische Handball- und Beachhandballspielerin
 Olek Krupa (* 1947), polnischer Schauspieler
 Piotr Krupa (* 1936), Bischof in Pelplin
 Urszula Krupa (* 1949), polnische Politikerin und Medizinerin

Krupá bezeichnet:
 Krupá (Fluss) in Mähren (Tschechien)
 Krupá (Poprad), Zufluss der Poprad (Fluss) in der Slowakei
 Krupá u Kostelce nad Černýni Lesy in Tschechien
 Krupá u Rakovníka in Tschechien 
 Krupá, Ortsteil von Křesetice in Tschechien
 Krupá, Wüstung in der Gemeinde Světec in Tschechien

Siehe auch:
 Dolná Krupá
 Dolní Krupá
 Horní Krupá
 Kruppa
 Kroupa